Тюбик:

 Тюбик  — Тёма
 Тюбик — персонаж книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей», художник